Marmo es un apellido que puede hacer referencia a:

Personas 
 Alejandro Marmo (1971-), pintor y artista plástico argentino, creador del proyecto "Arte en las Fábricas", y autor de los dos murales gigantes de Evita Perón en las fachadas del edificio del ministerio de Desarrollo Social (sobre la Avenida 9 de Julio, en Buenos Aires).
 Malia Scotch Marmo (1935-), productora de cine, escenógrafa, y guionista estadounidense.